

Geografia

Coventry – città delle West Midlands

Coventry – città della Contea di Tolland, Connecticut
Coventry – città della Contea di Chenango, New York
Coventry – città della Contea di Kent, Rhode Island
Coventry – città della Contea di Orleans, Vermont

Persone
John Coventry – artigiano britannico
Kirsty Coventry – nuotatrice zimbabwese

Altro 
3009 Coventry – asteroide
Coventry – autoblindo britannica
Coventry – racconto di Robert A. Heinlein del 1940
The Coventry – gruppo musicale